Ту́омела () — финская фамилия. Известные носители:

 Туомела, Тапио (род. 1958) — финский композитор и дирижёр.
  (1923—1991) — финский художник.